Unter Neigungswinkel versteht man:
 Steigung#Steigungs- oder Neigungswinkel, allgemein einen Winkel, der die Steigung einer Geraden oder Ebene angibt 
 Schneidkeil#Werkzeug-Schneidenebene: Der Neigungswinkel, speziell in der Fertigungstechnik einen Winkel am Schneidkeil